Yen Press — американское издательство, специализирующееся на выпуске манги, ранобэ, графических романов и манхвы и принадлежащее компаниям Kadokawa Corporation и Hachette Book Group. Также Yen Press публикует работы собственных авторов и выпускает ежемесячный журнал-антологию Yen Plus.

История 
Yen Press была основана Куртом Хасслером () и представителем DC Comics Ричем Джонсоном (). Согласно заявлению, сделанному в июле 2007 года, компания поглотила корейское издательство ICEkunion, занимавшееся публикацией манхвы в США.

Список лицензий

Оригинальные издания 
 Бездушные
 Интервью с вампиром
 Клика
 Прекрасные создания
 Сплетница
 The Dangerous Days of Daniel X
 The Dark-Hunters: Infinity
 The Infernal Devices
 Maximum Ride
 Nightschool
 Twilight: The Graphic Novel
 The World of Quest

Манга

Ранобэ

Манхва

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Yen Press

Издательства, основанные в 2006 году
Издатели манги
Издатели манхвы
Издатели маньхуа
Издательства комиксов США
Импринты издательств комиксов